Reprezentacja Brazylii w rugby 7 kobiet – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Brazylii w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialna jest Confederação Brasileira de Rugby, członek World Rugby oraz CONSUR.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Women’s Sevens Series

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w CONSUR Women’s Sevens

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Brazylii w rugby union